His Grace Gives Notice é um livro de Laura Troubridge

 His Grace Gives Notice (1924), filme mudo de W. P. Kellino
 His Grace Gives Notice (1933), filme sonoro de Leslie S. Hiscott